Franc Pavlin je lahko:
 Franc Pavlin (inženir)
 Franc Pavlin (partizan)
 Franc Pavlin (častnik)
Franc Pavlin (metalurg)